В ведении Кипрской православной церкви находится множество монастырей, расположенных на острове Кипр. В списке приведены наиболее известные монастыри, распределённые по митрополиям:

Ставропигиальные монастыри

Монастыри Кипрской архиепархии

Монастыри Пафской митрополии

Монастыри Китийской митрополии

Монастыри Киренийской митрополии

Монастыри Лимассольской митрополии

Монастыри Морфской митрополии

Монастыри Констанцской митрополии

Монастыри Тамасской митрополии

Монастыри Тримифунтской митрополии

Ссылки 
 Информация о монастырях на сайте churchofcyprus.org.cy
 Монастыри Кипрской Православной Церкви

 
 
Мон
Кипр